Direct sport peut faire référence à :
 Direct Sport, édition du vendredi de Direct Soir
 Direct sport, émission de Direct 8